Jméno TJ Vítkovice nosily tyto sportovní kluby:
 FC Vítkovice – fotbalový klub
 HC Vítkovice Steel – hokejový klub